Le terme ligne 39 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
Belgique 
 Ligne 39 du tramway de Bruxelles
 Ligne 39 du Tramway du Centre

Roumanie 
 Ligne 39 du tramway de Galați

Chemin de fer 
 Ligne 39 des chemins de fer belges

Voir aussi 
 
 

39